Ел Запе има више значења:

 Ел Запе (Хуарез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Запе (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Запе (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику